Mörel ist der Name folgender Ortschaften:

 Mörel VS, Ortschaft und ehemalige Gemeinde im Bezirk Östlich Raron im Kanton Wallis, Schweiz
 Mörel (Holstein), Ortschaft und Gemeinde im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein, Deutschland